St. Philipp steht für folgende Heilige:
 Apostel Philippus († 81)
 Philipp von Ratzeburg († 1215)
 Philipp Neri (1515–1595)
 Philipp von Arundel (1557–1595)

Siehe auch:
 Saint-Philippe
 St. Filippen